Miejscowości w USA:
 Marshfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Marshfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Marshfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Marshfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
 Marshfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Marshfield – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Marshfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Marshfield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Marshfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Marshfield (ang. Marshfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Marshfield (ang. Marshfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Marshfield (ang. Marshfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Marshfield (ang. Marshfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Marshfield (ang. Marshfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Marshfield (ang. Marshfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Marshfield (ang. Marshfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
W Wielkiej Brytanii:
 Marshfield – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)